

Anno 
 259 o 259 a.C.

Matematica 
 259 (numero)